Termenul „Hilton” se poate referi la:

Companii comerciale
Rețeaua hotelieră Hilton, cea mai mare companie de hoteluri din lume.

Denumiri geografice

Australia
 Hilton, South Australia, o suburbie în Adelaide
 Hilton, Western Australia, o suburbie în Perth
 Hilton South Wharf Melbourne

Canada
 Hilton, Ontario, o localitate urbană în Ontario
 Hilton Beach, Ontario, un sat lângă Hilton, Ontario

Marea Britanie
Sate
Hilton, Cambridgeshire
Hilton, Cumbria
Hilton, Derbyshire
Hilton, Dorset
Hilton, County Durham
Hilton, North Yorkshire
Hilton, Shropshire
Hilton, Staffordshire
District
Hylton Castle în Sunderland

SUA
Hilton Head Island, South Carolina, oraș
Hilton, New York, sat

Vezi și
Nume de persoane

Note

Legături externe 
www.hilton.com - Site web oficial